

Patronymie 
Pannwitz est le patronyme de plusieurs personnalités :
 Gotthold Pannwitz (1861-1926), un médecin allemand.
 Helmuth von Pannwitz (1898-1947), un aristocrate prussien, commandant du XV corps SS de cavalerie cosaque.
 Rudolf Pannwitz (1881-1969), un écrivain et philosophe allemand.